Мухаммед аль-Уваис (; ) — саудовский футболист, вратарь клуба «Аль-Хиляль» и национальной сборной Саудовской Аравии.

Клубная карьера 
Молодежную карьеру провёл в «Аль-Шабабе», где начал профессиональную. 18 июля 2017 года перешел в состав клуба «Аль-Ахли».

Международная карьера 
15 ноября 2016 года дебютировал за национальную сборную Саудовской Аравии в отборочном матче на чемпионат мира 2018 против сборной Японии. Включен в состав сборной на чемпионат мира 2018 в России.

Достижения 
 Обладатель Саудовского кубка чемпионов: 2014
 Обладатель Суперкубка Саудовской Аравии: 2014

Статистика выступлений

В сборной 

Итого: 6 матчей / 0 голов; ksa-team.com.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на ksa-team.com
 

Футболисты Саудовской Аравии
Игроки сборной Саудовской Аравии по футболу
Игроки ФК «Аш-Шабаб» Эр-Рияд
Игроки ФК «Аль-Ахли» Джидда
Игроки ФК «Аль-Хиляль» Эр-Рияд